

Джанкшен — місто, штат Техас
 Джанкшен — місто, штат Юта
 Джанкшен — селище, штат Іллінойс